Chersonez – z gr. – półwysep

Nazwą tą w starożytności określano:
 Półwysep Gallipoli – Chersonez Tracki
 Chersonez Taurydzki (Tauryda) – miasto na Krymie, także cały Półwysep Krymski
 Półwysep Jutlandzki – Chersonez Cymbryjski (zob.: Cymbrowie)
W czasach nowożytnych także:
 Półwysep Malajski – Złoty Chersonez